Entre vos seins est le premier album studio de Julien Estival, paru en autoproduction en 2008 et signé sous le pseudonyme Sam.

Historique 
La première édition de l'album est parue en version collector le 14 février 2008 à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin. Tirée à 1000 exemplaires, elle comprend un livret de 32 pages au format 45 tours, un stéréoscope en carton à découper et une piste multimédia.

Une deuxième édition digipack est commercialisée en 2010, avec une nouvelle pochette signée par le photographe Nicolas Auproux. L'album sera réédité en 2016 par le label de l'artiste, Dody, avec trois titres bonus, Un été autour du cou (clin d'oeil à un roman de Guy Goffette), Est-ce réel?, Les lèvres de Laure et Moi j'm'en fous.

S’appuyant sur l’imagerie des pin-ups des années 1950 (Gil Elvgren, Alberto Vargas), les textes à la fois érotiques et mélancoliques racontent « des histoires simples et concises qui évoquent les rapports homme-femme de façon tour à tour drôles, salées, tendres ou piquantes ». La chanson éponyme s'inspire notamment du livre Eloge des femmes mûres de Stephen Vizinczey.

L'album marque la première collaboration de Julien Estival avec les musiciens et arrangeurs Xavier Gatepain et Stéphane Cieluch. Jean-François Chalaffre signe quant à lui les arrangements pour quatuor à cordes sur les titres Just a kiss, Entre vos seins, Les filles de mai, Ma révérence (à ton cul), Si nous nous aimons, Une été autour du cou et Est-ce réel?

Liste des titres de l'album

Crédits musicaux

Musiciens 
  Julien Estival : chant, guitare acoustique, piano, melodica
  Jean-François Chalaffre : guitare acoustique, mandoline
 François Brunel : guitare acoustique
  Xavier Gatepain : piano, orgue Hammond, rhodes (piano)
  Stéphane Cieluch : batteries, percussions, programmations, ukulélé, claps, bouzouki, zorgorsk, timbales
  Vincent Estival : guitare basse
 Denis Clavaizolle : clavecin, guitare basse, shaker
 Patrick Hupin : contrebasse
 Stéphane Valleix : trombone (musique), tuba wagnérien
  Vincent Venries : violon
  Olivier Baraud : violon
  Brigitte Gresland : violon alto
  Bénédicte Piat : violoncelle
  Julien Quinet : trompette, metallophone, sifflotis
 Benjamin Quinet : saxophone soprano
 Audrey Rossignol : accordéon diatonique
  Laure Buffier : chant
 Francis Hernandez, Jean-Sébastien Masset, Cyrille Rouel, Aurélie Duranthon et Claire Thomas : chœurs

Production 
  Stéphane Cieluch et Xavier Gatepain : arrangements et réalisation
  Jean-François Chalaffre : arrangements cordes
 Julien Quinet : arrangements cuivres
 Vincent Estival et Pascal Mondaz : ingénieurs du son
  Vincent Estival : mixage
  Alexis Bardinet (Globe audio) : mastering
 Charley G.-Poltorak et Julie Ho-Hoa : photos 
  Nicolas Auproux : photos (pochette des éditions suivantes)
  Benjamin Cheminat (Des monstres sous mon lit): artwork

Notes et références

Liens externes 
 

Album musical sorti en 2008